Moianesi – abitanti di Moiano (Città della Pieve)
Moianesi – abitanti di Moiano